Kava steht für:

 Kava, eine Pflanzenart aus der Gattung Pfeffer

Kava ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kava (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Eduard Kava (* 1978), ukrainischer Bischof

KAVA steht für:
 den Künstlernamen von Thomas Pötz
 KAVA (Mittelwellensender), einen US-amerikanischen Hörfunksender
 Kommission für Angewandte und Vergleichende Archäologie, Deutsches Archäologisches Institut (Bonn)

Siehe auch:
 Cava (Begriffsklärung)
 Kawa (Begriffsklärung)
 Kaba
 Kafa